Янський (прізвище) — слов'янське прізвище.
 Янський (одиниця вимірювання) — позасистемна одиниця вимірювання в радіоастрономії.
 Ян Янський — чеський лікар, один із відкривачів системи груп крові AB0.